107-й отдельный сапёрный батальон — воинское подразделение в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны. За время войны существовало три различных сапёрных подразделения с одним и тем же номером.

107-й отдельный сапёрный батальон 6-го стрелкового корпуса 

Сформирован, очевидно, в Сибирском военном округе вместе с управлением 6-го стрелкового корпуса летом 1942 года.
 
В составе действующей армии с 04.10.1941 по 19.04.1943.

Повторил путь 6-го стрелкового корпуса.

19.04.1943 в Гжатске преобразован в 96-й гвардейский отдельный сапёрный батальон 19-го гвардейского стрелкового корпуса

107-й отдельный сапёрный батальон 93-й стрелковой дивизии 1-го формирования 

Сформирован, очевидно, в Сибирском военном округе в 1936 году.
 
В составе действующей армии с 23.10.1941 по 20.04.1942.

Повторил путь 93-й стрелковой дивизии 1-го формирования.

20.04.1943 преобразован в 30-й гвардейский отдельный сапёрный батальон.

107-й отдельный сапёрный батальон 93-й стрелковой дивизии 2-го формирования 

Сформирован летом 1942 года в Дзержинске.
 
В составе действующей армии с 22.08.1942 по 08.05.1943 и с 25.08.1943 по 09.05.1945 года

Повторил путь 93-й стрелковой дивизии 2-го формирования.

Другие инженерно-сапёрные подразделения с тем же номером 
 107-й гвардейский отдельный сапёрный батальон 
 107-й отдельный моторизованный штурмовой инженерно-сапёрный батальон
 107-й отдельный инженерно-минный батальон

Ссылки 
 Перечень № 27 инженерных частей (отдельных батальонов, рот, отрядов), со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945

Инженерно-сапёрные батальоны СССР во время Великой Отечественной войны
Сапёрные батальоны